Die Football League Third Division 1992/93 war die erste Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 35. Viertligaspielzeit insgesamt.  

Die drei bestplatzierten Vereine Cardiff City, AFC Wrexham und FC Barnet stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger aus. Hierbei setzte sich York City durch.

Der Tabellenletzte stieg ab. Maidstone United war als 23. Team vor Saisonbeginn wegen Insolvenz ausgestiegen.


Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1992/93
Fußballsaison 1992/93